Schrottenberg steht für:

 Schrottenberg, ein aus Tirol stammendes, fränkisches Adelsgeschlecht
 Schrottenberg (Gemeinde Oberdrauburg), Ortschaft von Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Schrottenberg (Pottenstein), Höhenzug nördlich von Pottenstein (Oberfranken) in Bayern 

Schrottenberg ist der Familienname von: